Четвёртая ли́ния:

Линии метро 
 Четвёртая линия — линия метро Петербургского метрополитена.
 Четвёртая линия — Филёвская линия Московского метрополитена.
 Четвертая линия (Пусан) — линия Пусанского метрополитена.

Улицы 
 Четвёртая линия — старое название Ново-Кизической улицы в Казани.
 Четвёртая линия Васильевского острова — улица в Санкт-Петербурге
 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора — улица в парке Серебряный бор Москвы.

См. также 
 Линия МЦД-4 — четвёртая линия Московских центральных диаметров, планируемая к запуску в 2023 году.
 
 4 (линия метро)